Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 1904 s-au desfășurat în perioada 29 august - 3 septembrie 1904 la St. Louis, Statele Unite. Au fost 25 de probe sportive, în care au concurat 233 de bărbați, din 10 țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Francis Field. Acesta a fost inaugurat în anul 1902.

Probe sportive

Masculin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 

  Athletics at the 1904 Summer Olympics, la olympedia.org

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1904
Atletism la Jocurile Olimpice